Donk steht für:
 Donk, eine flache Erhebung im sumpfigen Gelände
 Donk (Viersen), ein ländliches Außengebiet der nordrhein-westfälischen Kreisstadt Viersen
 Donk (Mönchengladbach), Straßendorf im Mönchengladbacher Stadtteil Neuwerk an der Grenze zu Viersen

Donk ist der Familienname folgender Personen:
 Daniëlle van de Donk (* 1991), niederländische Fußballspielerin
 Marinus Anton Donk (1908–1972), niederländischer Botaniker und Mykologe
 Martin Donk (1506–1590), katholischer Pfarrer und entschiedener Gegner der Reformation
 Ryan Donk (* 1986), surinamisch-niederländischer Fußballspieler
 Wilfred A. van der Donk (* 1966), niederländisch-amerikanischer Chemiker